F-104 puede hacer referencia a:
 Lockheed F-104 Starfighter, avión de caza estadounidense.
 Méndez Núñez (F-104), fragata de la Armada Española.